

Patronyme 

 Jean-Baptiste Lucotte Du Tillot (1668-1750), érudit bibliomane dijonnais.
 Guillaume Du Tillot (1711-1774), homme politique français.